Isognomon är ett släkte av musslor. Isognomon ingår i familjen Isognomonidae.

Isognomon är enda släktet i familjen Isognomonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Isognomon